Grandes Éxitos – album muczyczny grupy Chayanne
 Grandes Éxitos – album muzyczny grupy Jarabe de Palo
 Grandes Éxitos – album muczyczny Shakiry
 Grandes éxitos 91 04 – album muzyczny Alejandro Sanza